Nazwisko
 Jussef Takla
 Philippe Takla
 Selim Takla
Inne
 Takla Makan – pustynia w Chinach
 takla – linka z hakami, używana do połowu ryb